Виноградар — той, хто вирощує, розводить виноград.

 Виноградар — житловий масив у м. Києві
 Виноградар — майбутня станція метро Київського метрополітену
 Виноградар — село в Роздільнянському районі Одеської області